La línea 16 de d·bus conecta el centro de San Sebastián con Miraconcha, Sanserreka, Pío Baroja, el funicular e Igeldo. Esta línea fusionó la antigua línea 6 en 1980, que solo llegaba hasta el funicular.

Esta línea es, junto con la línea 45, una de las que circulan autobuses con datáfonos para pagar el viaje con tarjeta de crédito. Se trata de una prueba piloto que según qué resultados dé, podría implantarse en el resto de líneas hacia 2018.

Paradas

Hacia Camping
Plaza Gipuzkoa II 18 19
Zubieta 14 18
La Perla 05 18 <span style="color:white; background:#F5A7CA; font-size:95%; padding:2px">25 33 40 45
Miraconcha
Palacio de Miramar
Duque de Baena
Sanserreka
Polikiroldegia Sanserreka
Pío Baroja 15 27 35 43
Pío Baroja 5 27 35 43
Satrustegi I
Satrustegi II
Funikular Plaza 
La Sirena
Igeldo Pasealekua 72
Igeldo 81
Cristóbal Balenciaga 2
Amezti 2
Kamio Cristóbal Balenciaga 74
Cristóbal Balenciaga 96
Igeldo Herria
Meteorologikoa Padre Orkolaga 44
Camping

Hacia Plaza Gipuzkoa II
Camping
Meteorologikoa Padre Orkolaga 47
Igeldo Herria Cristóbal Balenciaga 105
Cristóbal Balenciaga 93
Kamio
Amezti
Cristóbal Balenciaga
Tximistarri Cristóbal Balenciaga 23
Cristóbal Balenciaga 1
Igeldo 57
Igeldo 25
Satrustegi II
Funikular Plaza 
Iruña
Zumalakarregi 9 24 33 40
Pío Baroja 4 24 35
Pío Baroja 10 24 35
Sanserreka 33
Sanserreka 25
Duque de Baena 1
Miraconcha 42
Miraconcha 28
San Martín 57 05 18 <span style="color:white; background:#F5A7CA; font-size:95%; padding:2px">25 33 40 45
Buen Pastor 05 18 19 <span style="color:white; background:#F5A7CA; font-size:95%; padding:2px">25 40 45
Okendo 5 05 18 <span style="color:white; background:#F5A7CA; font-size:95%; padding:2px">25
Plaza Gipuzkoa II 18 19

Referencias

Autobuses urbanos de San Sebastián